Dubitatio kan syfta på:

 Dubitatio (stilfigur) – stilfigur som beskriver hur talaren låtsas tveka eller tvivla
 Dubitatio (svampar) – släkte av svampar